Der Dreiband-Weltcup 2007/5 war das fünfte UMB/CEB-Weltcupturnier im 21. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 27. August bis zum 1. September 2007 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Hurghada am roten Meer statt. Es war das fünfte Dreiband-Weltcup Turnier in Ägypten.

Geschichte 
Nach seinem fünften Sieg in den letzten sechs Weltcup-Turnieren sicherte sich Torbjörn Blomdahl vorzeitig den Titel des Gesamtsiegers 2007. Im Finale gegen Martin Horn, der den ersten Satz in drei Aufnahmen gewann, zeigte er wieder einmal seine mentale Stärke und siegte mit 3:1 Sätzen. Horn wiederholte damit seine beste Weltcup Platzierung. Zwar war er 1997 auch zweimal im Finale, aber es war zu der Zeit als noch Parallelweltcups stattfanden. In diesen waren die besten Dreibandspieler der Welt in diesen Turnieren nicht vertreten. Doch 1999 in Berlin, wo er auch den zweiten Platz belegen konnte, war die Weltklasse am Start. Im Halbfinale gegen Frédéric Caudron zeigte Horn auch gute Nerven. Caudron gewann den ersten Satz in einer Aufnahme und musste sich mit 1:3 Sätzen geschlagen geben. Ebenfalls Dritter wurde der Niederländer Dick Jaspers der wieder einmal den besten Generaldurchschnitt (GD) des Turniers spielte.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Hurghada wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger und der beste europäische Gruppenzweite Wesley de Jaeger als Wildcardspieler der CEB für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Torbjörn Blomdahl
  Daniel Sánchez
  Frédéric Caudron
  Dick Jaspers
  Roland Forthomme
  Kim Kyung-roul
  Nikos Polychronopoulos
  Semih Saygıner
  Eddy Merckx
  Marco Zanetti
  Peter de Backer
  Martin Horn

Wildcardspieler:

1 × UMB:  Adnan Yüksel
1 × CEB:  Wesley de Jaeger
2 × ACBC:  Takao Miyashita,  Hwang Durk-hee
2 × CPB:  Aurelio Perez,  Pedro Tabares
2 × organisierender Verband:  Ihab El Messery,  Sameh Sidhom

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise 

2007 5
Karambolageveranstaltung 2007
Billardturnier in Hurghada